Галінґа () — волость в Естонії, адміністративна одиниця повіту Пярнумаа.
 Галінґа () — село в Естонії, у волості Галінґа повіту Пярнумаа.